Maltas fotbollslandslag kan avse
Maltas herrlandslag i fotboll
Maltas damlandslag i fotboll